Чемпионат Европы по борьбе 1939 года (точная дата проведения неизвестна) прошёл в Осло (Норвегия). Соревнования проходили только по греко-римской борьбе. Приняло участие более 50 спортсменов в 7 весовых категориях.

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Итоговое положение 
 До 52 кг

 До 61 кг

 До 66 кг

 До 72 кг

 До 79 кг

 До 87 кг

 Свыше 87 кг

Источники 
 FILA Wrestling Database

1939
Чемпионаты Европы в 1939 году
Международные спортивные соревнования в Осло
1939 год в Норвегии
Международные соревнования по борьбе в Норвегии
Чемпионаты Европы в Норвегии